Ван Шичжэ́нь (; 1526—1590) — выдающийся китайский писатель и поэт времен империи Мин.

Биография 
Происходил из семьи чиновников Ван. Родился в 1526 году в области Тайцан (на территории современной провинции Цзянсу). Сын провинциального чиновника Ван Юя. Получил классическое образование. В 1547 году сдал императорский экзамен и получил звание цзяньши. Последовательно работал в судебных учреждениях префектур на территории современной провинции Хэнань, впоследствии получает назначает до провинциального правительства Нанкина. В итоге получает назначение в центральном правительству империи. В целом о государственной деятельности Ван Шичжэня сохранилось мало сведений. Во время службы в Пекине тесно сошелся с «семеркой поздних» поэтов, особенно подружился с Ли Пань-Луном, от которого воспринял идею «возврата к древности» в поэзии и прозе.

Творчество 
Был наиболее заметной фигурой среди писателей и поэтов своего времени. Часть произведений в прозе составили сборник «Четыре рукописи отшельника Яньчжоу», «Продолжение».

Известен также как драматург. Самым известным произведением является «Поющий феникс», написанное в 1565 году в стиле чуаньци, где впервые в китайской драматургии воспроизводятся события политической жизни, борьбы его времени.

Его стихи выделялись на общем фоне гибкостью и живописностью. Значимыми среди них являются «У Западного дворца ропщу на судьбу», «Оуян в связи с успешным укрощением севера», «Собрался посетить Чжоу Гун-ся в Гуанлине, но потерпел неудачу».

«Цветы сливы в золотой вазе» 
Считается автором известного эротического романа «Цветы сливы в золотой вазе». Его создание связано с легендой. Ван Ю, отец Ван Шичжэня, был казнен по навету представителя влиятельной семьи Янь Шифаня. Среди прочего, последний был известен своей любовью к литературе с необычным сюжетом. Этой слабостью и решил воспользоваться Ван Шичжэнь. Побочным результатом этого плана стал эротический роман, состоящий из ста глав и около миллиона иероглифов.

По легенде Ван Шичжэнь под псевдонимом «Ланьлинский насмешник» написал необычный для китайской литературной традиции роман. Ван Шичжэнь пропитал страницы книги мышьяком и продал ее Янь Шифаню. Тот перелистывал страницы и подносил руки ко рту, так что вскоре, с интересом прочитав роман, умер от отравления.

Примечания

Источники 
 Ebrey, Patricia Buckley, Anne Walthall, James B. Palais. (2006). East Asia: A Cultural, Social, and Political History. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-13384-4.
 CHANG, Kang-i Sun. Literature of the early Ming to mid-Ming (1375–1572). In: CHANG, Kang-i Sun. The Cambridge history of Chinese literature: Volume II. From 1375. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. [Dále jen Chang]. ISBN 78-0-521-11677-0. S. 1–62, na s. 61. 
 HAMMOND, Kenneth J. Wang Shizhen and Li Shizhen: Archaism and Early Scientific Though in Sixteenth-Century China. In: MILLER, Peter N.; LOUIS, Francois. Antiquarianism and Intellectual Life in Europe and China, 1500-1800. 1. vyd. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012. [Dále jen Hammond]. ISBN 0472118188, 9780472118182. S. 234–249, na s. 242.
 HAMMOND, Kenneth J. Wang Shizhen and Li Shizhen: Archaism and Early Scientific Though in Sixteenth-Century China. In: MILLER, Peter N.; LOUIS, Francois. Antiquarianism and Intellectual Life in Europe and China, 1500-1800. 1. vyd. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012. [Dále jen Hammond]. ISBN 0472118188, 9780472118182. S. 234–249, na s. 242.
 THEOBALD, Ulrich. Chinaknowledge - a universal guide for China studies [online]. Rev. 2016-5-27 [cit. 2016-08-01]. Kapitola Persons in Chinese History - Wang Shizhen 王世貞
大木康：〈嚴嵩‧王世貞‧《金瓶梅》〉。
 鈴木洋保 「書論の歴史」（角井博監修『〔決定版〕中国書道史』芸術新聞社、2009年1月）ISBN 978-4-87586-165-2
 比田井南谷 『中国書道史事典』普及版（天来書院、2008年8月）ISBN 978-4-88715-207-6
 西川寧編 「書道辞典」（『書道講座 第8巻』 二玄社、1969年7月）

Писатели Китая
Поэты Китая
Драматурги Китая
Родившиеся в Тайцане